Ilmatar steht für
Ilmatar, mythologisches Wesen
Ilmatar (Schiff, 1964) 
(385) Ilmatar, Asteroid des Hauptgürtels